Smolderen est le patronyme de plusieurs personnes :

 Joseph Smolderen (1889-1973), architecte moderniste belge
 Thierry Smolderen (né en 1954), essayiste et scénariste de bande dessinée belge